Infinite peut faire référence à :

 Infinite, premier album du rappeur Eminem sorti en 1996 ;
 Infinite, album du groupe de power metal finlandais Stratovarius sorti en 2000 ;
 Infinite, boys band sud-coréen formé en 2010 ;
 InFinite, album du groupe de rock britannique Deep Purple sorti en 2017 ;
 Infinite, film de science-fiction américain réalisé par Antoine Fuqua, dont la sortie est prévue en 2020.
Infinite, personnage de la série de jeux-vidéo Sonic, apparu pour la première fois dans le jeu Sonic Forces

Voir aussi